Авьи — греческий топоним. Может означать:
  — село в общине Кастория в Западной Македонии.
  — село в общине Козани в Западной Македонии.
  — село в сообществе  в общине Лангадас в Центральной Македонии.
 Авьи (Элида) — село в общине Илида на Пелопоннесе.

Другое
 Авга — в древнегреческой мифологии дочь аркадского царя Алея из Тегеи и Неэры.
 Авги — греческая газета.
  — сторожевой корабль Военно-морских сил Греции, построенный в 1873 году.

См. также 
 Аврора
 Рассвет